Die Galeere ist unter anderem Titel von
Die Galeere (Ernst Weiß) (1913)
Weiteres:
 Die goldene Galeere, Film (1955)
Die schwarze Galeere, Wilhelm Raabe (1861)
Die graue Galeere, italienischer Abenteuerfilm von Franco Montemurro (1962)